Ludmilla – nome proprio di persona italiano femminile
 675 Ludmilla – asteroide della fascia principale
 Ludmilla di Boemia – duchessa di Boemia, nonna di san Venceslao, venerata come santa
 Ludmilla – cantante brasiliana
 Ludmilla – soprannome della Locomotiva DR 130